Michele Giurgola – apneista italiano
Romaldo Giurgola – architetto, docente e scrittore italiano naturalizzato australiano